Atlin bezeichnet:

 Atlin, eine Stadt im Nordwesten von British Columbia, Kanada
 Atlin Lake, ein See in British Columbia, Kanada
 Little Atlin Lake, ein See im Yukon-Territorium, Kanada
 Atlin District, der Name für die Region um Atlin und Bergbaudistrikt, Kanada
 Atlin Provincial Park and Recreation Area, ein Provinzpark in British Columbia, Kanada
 Atlin-Vulkanfeld, ein geologisches Gebiet
 Atlin Mountain, ein Berg am Atlin Lake in British Columbia, Kanada
 Mount Atlin, ein Berg an der Grenze zwischen Alaska und British Columbia, siehe Boundary Peak (Alaska)